Toponímia:
 Siurana d'Empordà, municipi de l'Alt Empordà
 Siurana (Priorat), poble del municipi de Cornudella de Montsant, al Priorat
 Riu de Siurana, afluent de l'Ebre
 Pantà de Siurana, embassament a Cornudella de Montsant (Priorat)
 Biografies:
 Antoni Siurana i Zaragoza, paer en cap de Lleida
 Joan Baptista Siurana i d'Ossó (Móra d'Ebre, 1786-?), oficial de l'exèrcit espanyol i erudit català
 Altres:
 Oli Siurana, Denominació d'Origen Protegida d'oli